Giuseppe Prestipino Giarritta, meglio noto come Pino Presti – bassista, arrangiatore, direttore d'orchestra, compositore, produttore discografico italiano
Giuseppe Prestipino – filosofo e docente universitario italiano